Haldenwang (Guntzbourg), une commune d'Allemagne, en Souabe, Bavière
 Haldenwang (Oberallgäu), une commune d'Allemagne, en Souabe, Bavière